Happy End hace referencia a varios artículos :

 Final feliz
 Happy End (película de 2017)